Boström bzw. Bostroem ist der Familienname folgender Personen:
 Annemarie Bostroem (1922–2015), deutsche Lyrikerin und Nachdichterin
 August Bostroem (1886–1944), deutscher Neurologe und Psychiater
 Christopher Jacob Boström (1797–1866), schwedischer Philosoph
 Curt Boström (1926–2014), schwedischer Politiker (SAP), Kommunikationsminister 1982–1985
 Erik Boström (1869–1932), schwedischer Sportschütze
 Erik Gustaf Boström  (1842–1907), schwedischer Politiker
 Eugen Bostroem (1850–1928), Mediziner
 Figge Boström (* 1969), schwedischer Komponist, Produzent, Musiker und Sänger
 Håkan Boström (* 1939), schwedischer Journalist und Schriftsteller
 Jörg Boström (* 1936), deutscher Maler, Fotograf und Hochschullehrer
 Kirsi Boström (* 1968), finnische Orientierungsläuferin
 Linda Boström Knausgård (* 1972), schwedische Lyrikerin und Autorin
 Mårten Boström (* 1982), finnischer Leichtathlet und Orientierungsläufer
 Mikael Boström (* 1970), finnischer Orientierungsläufer
 Moa Boström Müssener (* 2001), schwedische Skirennläuferin

 Sixten Boström (* 1963), finnischer Fußballspieler
 Wollmar Boström (1878–1956), schwedischer Tennisspieler

Boström bezeichnet außerdem:
 (25108) Boström, Asteroid 

Siehe auch:
 Bostrom, Broström